Жидкокристаллический телевизор (сокращённо ЖК ТВ;  )  — это плоский телевизор с матрицей на основе жидких кристаллов, которая требует подсветки. Подсветка жк-матрицы может осуществляться люминесцентными лампами с холодным катодом (Cold Cathode Fluorescent Lamp, CCFL) или светодиодами (светодиодная, LED-подсветка). В первом случае телевизоры называют LCD-телевизорами (liquid crystals display). Во втором — LED-телевизорами.

Начиная с 2007 года жк-телевизор является наиболее широко производимым и продаваемым типом телеприёмника.

История

В 1984 году был выпущен первый цветной карманный ЖК-телевизор — 2.1-дюймовый Epson ET-10.

В 2014 году начались продажи телевизоров с разрешением 4К.

Устройство LED-дисплея

Поставщиками жидкокристаллических панелей для изготовления телевизоров являются китайская компания BOE Technology, LG Display, тайваньская компания , Samsung.

Технические характеристики
При покупке телевизора нужно обращать внимание на следующие характеристики:
 тип жк-матрицы,
 тип подсветки,
 размер диагонали,
 разрешение экрана,

Существует несколько стандартов цифрового видео: Full HD, 2K, 4K, 8K.

 угол обзора,
 контрастность (отношение яркостей самой светлой и самой тёмной точки),
 время отклика матрицы ЖК-дисплея,
 яркость.

Технологии
Для достижения высокого динамического диапазона и улучшения контрастности в LED TV применяются несколько технологий.

Dynamic Contrast Ratio (DCR) — динамическая контрастность

Технология позволяет изменять яркость экрана или его части в зависимости от содержания демонстрируемой в данный момент сцены за счет изменения яркости подсветки.

Local Dimming — локальное затемнение

Технология позволяет затемнять отдельные области экрана, чтобы выявить детали в тёмных сценах и достичь более глубокого чёрного цвета. Система анализирует изображение и управляет светодиодами, включая и выключая их, таким образом изменяя яркость определённых зон экрана. Все светодиоды поделены на группы. Число зон может доходить до нескольких сотен (например, у Samsung до 600).

Как и подсветка, локальное затемнение может быть краевое или матричное (Full-Array Local Dimming, FALD).

У разных производителей данная технология называется по-разному:
 Micro Dimming, Micro Dimming Ultimate — Samsung,
 Local Dimming — Panasonic,
 Edge LED — Sony,
 Edge — LG,
 Local Dimming — Toshiba.

Технология HDR (high dynamic range, высокий динамический диапазон)

Так как бесконечное увеличение разрешения не обеспечивает кардинального улучшения качества изображения, была разработана технология HDR, расширяющая контрастность и цветовую палитру. Существует несколько стандартов HDR: HDR10, HDR10+, HLG (Hybrid Log Gamma), Technicolor Advanced HDR, Dolby Vision.

Примечания

См. также 

Устройства отображения информации
Типы телевизионных приёмников
 Бытовая электроника